Zohib Islam Amiri (Kabul, Afganistán, 2 de febrero de 1987) es un futbolista afgano. para quien jugó por última vez AS Blainville de la Première ligue de soccer du Québec de Canadá. Es internacional con la selección mayor. Suele llevar la camiseta #3. Es uno de los jugadores con más partidos con su selección.

Trayectoria 
Zohib Islam empezó su carrera profesional en 2005 en el club Shoa F.C. con el cual participó en alrededor de 50 encuentros. En 2007, fue transferido a su actual equipo, el Kabul Bank. En ese período, se afianzó en el equipo nacional y es uno de los futbolistas con más partidos de la selección afgana. Desde 2011 juega con el Mumbai FC.

Selección nacional 
Zohib debutó con la selección de fútbol de Afganistán el 9 de noviembre de 2005 en un amistoso ante . El mismo año, disputó 2 partidos en la SAFF 2005, desarrollada en Pakistán. Además, participó en la Copa Desafío de la AFC 2006 en Bangladés, en las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2010, en la SAFF 2008, en la Copa Desafío de la AFC 2008, en el Merdeka 2008 y en la SAFF 2009.

Referencias 

Futbolistas de la selección de fútbol de Afganistán
Futbolistas del Kabul Bank Football Club
Futbolistas del Football Club Goa
Afganos del siglo XXI
Nacidos en Kabul
Futbolistas de Afganistán